Kerze bezeichnet:
 Kerze, ein Beleuchtungsmittel
 Kerze (Heraldik), eine Wappenfigur
 Zündkerze, Bauteil eines Verbrennungsmotord
 Kerze, eine bestimmte Darstellungsform eines Kursverlaufes; siehe Technische Analyse#Candlestick-Chart (Kerzenchart)

im Sport:
 Kerze (Wasserspringen), Haltung beim Wasserspringen
 Nackenstand oder Schulterstand, eine Gymnastikübung
 Kerze, senkrecht geschossener Fußball; siehe Glossar von Fußballbegriffen#K

im Yoga:
 Sarvangasana, Schulterstand

veraltete Einheiten für Lichtstärke:
 Internationale Kerze; siehe Lichtstärke (Photometrie) #Veraltete Einheiten 
 Hefnerkerze

Siehe auch:
 Die Kerze (russisch Свечка), Erzählung von Lew Tolstoi (1886)
 Die Kerzen, deutsche Band
 Zur Kerze, Künstlerkneipe in Bonn
 Candela, Einheit der Lichtstärke